Desa Keseneng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Keseneng (administrativ by i Indonesien, lat -7,32, long 109,95), Jawa Tengah, 
 Desa Keseneng (administrativ by i Indonesien, lat -7,20, long 110,28), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar